Plusieurs ponts portent le nom de pont Rouge :

Ponts

Amérique du Nord 
 Pont Félix-Gabriel-Marchand, surnommé le « pont Rouge de Fort-Coulonge »j, pont couvert qui traverse la rivière Coulonge, dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, au Québec (Canada).
 Pont Rouge, pont situé à Bertrand, au Nouveau-Brunswick (Canada). Il est le pont le plus en aval de la rivière Caraquet et il est traversé par la route 11.

Asie 
 Pont Rouge, pont qui franchit la rivière Hrazdan à Erevan, capitale de l’Arménie.
  (en azéri Qırmızı Körpü), pont qui franchit la Khrami et est situé à la frontière entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie ;
 Pont Rouge, pont situé à Saint-Pétersbourg (Russie) qui traverse la Moïka, en prolongement de la rue Gorokhovaïa.

Australie 
 , une des attractions de Campbell Town, village de Tasmanie en Australie.

Europe 
 Pont rouge, pont situé à Luxembourg, en raison de sa couleur ;
 Pont Rouge, pont situé à Berne, en Suisse.

France 
 Pont Sainte-Anne (en référence à Anne d’Autriche) ou pont Rouge (en raison de sa couleur), pont qui traversait, au , la Seine à Paris, en France. Il est aujourd’hui remplacé par le pont Royal ;
 Pont Rouge, ancien pont reliant, au , deux îles de la Seine (l’île Saint-Louis et l’île de la Cité) à Paris, la capitale de la France. Il est aujourd’hui remplacé par le pont Saint-Louis.

Localités 
 Pont-Rouge, hameau de Warneton, section de la commune belge de Comines-Warneton, en Région wallonne ;
 Pont-Rouge, ville du Québec, au Canada, située dans la MRC de Portneuf dans la région de la Capitale-Nationale.

Gares 
 Gare de Lancy-Pont-Rouge, gare ferroviaire située dans le quartier de La Praille sur la commune genevoise de Lancy, en Suisse ;
 gare de Pont-Rouge, ancienne gare ferroviaire desservant le hameau de Pont-Rouge sur la commune de Comines-Warneton, en Belgique.

Autres 
 De l'eau tiède sous un pont rouge, film japonais réalisé par Shōhei Imamura, sorti en 2001.
 Projet Pont-Rouge, projet immobilier des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) qui a vu le jour fin 2018 à proximité du centre-ville de Genève, dans le canton de Genève, en Suisse.

Voir aussi 
 
 
 
 

Rouge